Die INS Trishul (F43) ist das zweite Schiff der Talwar-Klasse der indischen Marine. Das 2003 in Dienst gestellte Schiff weist Stealtheigenschaften auf. "Trishul" bedeutet Dreizack, der auch das Wappensymbol des Schiffes ist.

Quellen 
  
Talwar Class - Global Security

Einzelnachweise 

Talwar-Klasse